Моско́вская футбо́льная ли́га (МФЛ) — организация, занимавшаяся проведением официальных футбольных турниров в Москве, начиная с 1910 года. Соучредитель созданного 19 января 1912 года Всероссийского футбольного союза — высшего футбольного органа Российской империи.

История лиги и результаты турниров

1909 год 
В 1909 году владельцем ювелирного магазина, спортивным меценатом Робертом Фёдоровичем Фульдой учреждён известный футбольный турнир — Кубок Фульда. Впоследствии один из старейших футбольных турниров России, Кубок Фульда, стал чемпионатом для команд класса «А» Московской футбольной лиги.
Первый кубок был разыгран до учреждения лиги. Турнир проводился осенью в один круг. Участниками первого неофициального московского чемпионата стали: Сокольнический клуб спорта (СКС), «Унион», Британский клуб спорта (БКС) и «Морозовцы» (Клуб спорта Орехово, КСО)
.

По другой версии, календарь игр был составлен на два круга, но многие игры были отменены — играли кто с кем хотел. Никаких подсчётов очков, а вместе с ним и строгого розыгрыша первенства Москвы не было. Ряд команд провели только по три игры, что отразилось на пишущих об однокруговом турнире. Победив всех своих соперников (СКС — 3:2 и 4:0, «Унион» — 12:1 и 14:0, КСО — 10:1 (2-я игра не состоялась)), Британский клуб спорта (БКС) стал первым неофициальным чемпионом Москвы.

1910 год

Основание лиги 
Успехи первых московских футбольных соревнований обусловили необходимость упорядочения спортивной жизни. В 1910 году начала функционировать Московская футбольная лига. Инициатором создания лиги стал Роберт Фёдорович Фульда (учредитель Сокольнического клуба спорта). Проект устава МФЛ был разработан при участии Р. Фульды, В. Серпинского, Р. Вентцели, К. Бертрама и Н. Филиппова на основе уставов зарубежных лиг и Петербургской лиги. В ноябре того же года устав был подан на утверждение московского губернатора. Московская лига была провозглашена 21 декабря 1909 года на совещании представителей клубов, в тот же день городское присутствие утвердило устав.

Летом 1910 года было проведено Учредительное собрание Московской футбольной лиги, в котором участвовали представители большинства городских обществ, культивирующих футбол. Был избран комитет лиги в составе: А. П. Мусси — председатель, Д. С. Годфрей, Р. Ф. Фульда — товарищи председателя, К. Г. Бертрам — секретарь, П. Ф. Миндер — казначей, Е. Р. Бейнс, А. И. Вашке — члены комитета. Изначально в МФЛ входили три клуба-учредителя — СКС, КФС и «Унион». Немного позднее в состав организации добавлены ЗКС, КСО и БКС. Последний клуб, хотя и вошёл в лигу, не участвовал в первом сезоне лиги, ограничиваясь в каждом туре неофициальными товарищескими матчами. Команды, составлявшие лигу, были разделены на три категории: в первую вошли команды СКС, общества «Унион», Клуба спорта Орехово, кружка футболистов «Сокольники» и ЗКС. На собрании был составлен календарь первого официального чемпионата Москвы. Лига стала управлять городским и пригородным футболом.

Первый официальный чемпионат города 

В первом чемпионате участники были разделены на три категории. В турнире первой категории участвовали пять сильнейших клубных команд Москвы и Подмосковья: СКС, Замоскворецкий клуб спорта (ЗКС), Кружок футболистов «Сокольники» (КФС), «Унион» и «Морозовцы». Во второй категории выступали вторые команды СКС, ЗКС, «Униона», а также МКЛ, «Вега» и «Новогиреево». В третьей категории соревновались третьи команды СКС, ЗКС, «Униона» и вторая команда МКЛ. Первый официальный сезон открылся 15 августа 1910 года и длился чуть менее трёх месяцев. Игры проводились по круговой системе в два круга. В первой группе победила команда КСО, второе место — СКС, третье — ЗКС. Во второй группе первое место занял МКЛ.

1911 год 

В 1911 году чемпионат проводился в двух группах «А» и «Б». В группу «А» вошли 5 команд прошлогодней первой категории и победитель второй категории МКЛ. В турнире группы «Б» участвовали команды Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС), «Вега», «Шереметьево» (ЧШКС), Сокольнический клуб лыжников (СКЛ), Измайловский клуб спорта (ИКС) и «Новогиреево». Победители турнира в группе «А» — КСО, серебряные призёры — ЗКС, бронзовые призёры — КФС. В группе «Б» победу одержало «Новогиреево».

1912 год 

Победители турнира — КСО.

1913 год 
Победители турнира — КСО. Первый трофей, Кубок Фульда, передан клубу на вечное хранение. С 1913 года в Москве при кураторстве МФЛ создана Лига высших учебных заведений, а весной проведено первое первенство школ города.

1914 год 
Из-за начала Первой мировой войны соревнования были проведены в сентябре-октябре 1914 года по олимпийской системе с выбыванием. Победителем турнира стал клуб ЗКС.

Сетка турнира начиная с четвертьфиналов:

Для розыгрыша между школьными командами Московской футбольной лигой учреждён специальный приз имени генерала Войейкова (главнонаблюдающего за физическим воспитанием в России)
.

1915 год 
Победителем турнира стал клуб «Новогиреево».

1916 год 
Победителем турнира стал клуб ЗКС.

1917 год

Весна 
Впервые был проведён розыгрыш весеннего первенства города на кубок, учреждённый московским клубом КФС и петроградским клубом «Коломяги». Обладателем весеннего кубка стали футболисты СКЛ.

Сетка турнира начиная с четвертьфиналов:

Осень 
Победителем осеннего турнира стал клуб «Новогиреево».

1918 год

Весна 
В весеннем первенстве приняло участие 19 клубов, разбитых на две группы. Соревнования проводились в один круг. Победитель и второй призёр в каждой группе выходили в финальную часть турнира, проходившей по олимпийской системе. Обладателями кубка «КСФ — Коломяги» стали футболисты ЗКС.

Групповая стадия:

Осень 
В осеннем турнире, сохранившем название Кубок Фульда участвовали 8 клубов. Победителем также стала команда ЗКС.

1919 год

Весна 
В весеннем первенстве приняло участие 10 клубов. Обладателями кубка «КСФ — Коломяги» второй год подряд стали футболисты ЗКС. Ниже представлена турнирная сетка, начиная со стадии 1/2 финала.

Осень 
В осеннем турнире участвовали 6 клубов. Победителем стала команда КФС.

* КФС в течение сезона временно был переименован в «Сокольники»

1920 год

Весна 
В весеннем кубке приняло участие 9 клубов. Обладателями кубка в третий раз подряд стала команда ЗКС.

Группа А

Группа Б

Осень

1921 год

Весна 
В весеннем первенстве приняли участие клубы, разбитые на три группы: сильнейшую и две территориальные. Соревнования проводились в один круг.
 Предварительный этап. Группа I

В первой территориальной подгруппе победило РГО, опередившее «Александровскую лигу», КСО, «Унион» и МКЛС. Во второй подгруппе первыми стали спортсмены «Благуши», оставившие позади себя «Перово», СОБС, СКЛ и МКГ (Московский клуб глухонемых).

В полуфинальном матче сыграли победители подгрупп — РГО и «Благуша». Сильнее оказались футболисты РГО, одержавшие победу со счётом 5:2. В финале встретились футболисты СКЗ и РГО, где более опытные спортсмены Замоскворечья одержали убедительную победу со счётом 10:1.

Осень 
В Кубке Фульда чемпион определялся в «золотом матче», в котором принимали участие команды ОЛЛС и КФС. Команда КФС выиграла со счётом 6:0.

Турнирная таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона: КФС — ОЛЛС 6:0

1922 год

Весна 
В сезоне 1922 года весенний чемпионат Москвы выиграли футболисты ОЛЛС.
Турнирная таблица

Осень 
Турнирная таблица

Суммарная таблица 
Сезоны 1910—1920

Достижения клубов 
Общее количество титулов:

Достижения клубов в Кубке Фульда

Достижения клубов в весеннем кубке КФС — Коломяги

Достижения клубов в чемпионате Москвы в классе «Б»

Достижения клубов в чемпионате Москвы в классе «В»

Участники турниров

КФС 

Кружок футболистов «Сокольники» (КФС) или «Ширяево поле» — первый русский кружок футболистов, основанный в 1907 году. Один из трёх клубов-учредителей Московской футбольной лиги. Устав клуба утверждён 21 мая 1907 года. Официальными основателями считаются Андрей Иванович Вашке, игрок первой команды клуба, и центральный нападающий, студент Александр Филиппов. Большую часть игроков клуба составляли мелкие служащие и рабочие. Форма клуба представляла собой белые футболки с чёрным воротничком и чёрные трусы.
Весной 1923 года из футболистов КФС была создана футбольная команда спортивного общества «Динамо». В состав команды вошли: Иван Артемьев, Михаил Денисов, Василий Житарев, Николай Игнатов, Иван Ленчиков, Сергей Неверов, Иван Овечкин, Пётр Овечкин, Александр Петров, Борис Титов, Николай Троицкий, Фёдор Чулков, Сергей Шумель. Так же динамовцы ещё некоторое время выступали в старой игровой форме КФС.

СКС 

Сокольнический клуб спорта — российский футбольный клуб, основанный в 1905 году Робертом Фульдой (почётный секретарь клуба) и владельцем шёлкоткацкой фабрики Андреем Мусси (председатель клуба). Первый официально зарегистрированный московский футбольный клуб. Один из трёх учредителей Московской футбольной лиги. Для клуба был сооружён первый московский стадион: поле с травяным покрытием, имеющее ограждение и скамейки. В 1908 году добавлен павильон, служивший раздевалкой. С целью увеличения площади поля (для соответствия международным правилам) в 1909 году стадион реконструирован. В клубе также культивировались футбол и хоккей.

Лучший результат в истории — 2 место в Кубке Фульда (1910 год).

КСО 

«Клуб спорта Орехово» («Морозовцы», КСО). Устав клуба подписан губернатором Владимирской губернии Сазоновым 16 ноября 1909 года.

Самый титулованный клуб в первые годы московского футбола.

Британский клуб спорта (БКС) 

«Британский клуб спорта» (БКС) был создан в 1907 году. Устав клуба утверждён зимой 1910 года. Одна из крупнейших спортивных организаций Москвы в 1910-е годы, имел в составе 170 членов.

Первоначально предполагалось дать клубу название: «Английский клуб спорта», но ввиду того, что в Москве уже имеелся Английский клуб, учредители клуба остановились на названии: «Британский клуб спорта». В число действительных членов названного клуба могут быть зачисляемы только англичане, великобританские подданные.

Клуб открыл свои действия с уже готовыми спортивными силами. В состав его членов вступили известные игроки в лаун-теннис братья Ф. и Г. Белль, до последнего времени не имевшие в Москве соперников, а также некоторые видные спортсмены, как Нэш, Уайтхед, Паркер, Джонс, Чарнок и др.

Клуб очень хорошо устроился на Невском стеариновом заводе в Лефортове, где имел четыре великолепных площадки для лаун-тенниса, и открыл вскоре лучшую футбольную площадку в Москве. Тогда же клубом была сорганизована футбольная команда, выступившая в матчах.

В первый же год своего существования футбольная команда клуба заняла первенствующее положение среди местных команд. В 1910 году британцы уже играли против всех московских футбольных команд и выиграли. В осеннем сезоне 1910 года хотя англичане и не играли в официальных матчах на кубок первых команд, но в частных матчах выиграли поочерёдно у всех московских команд.

В зимнем сезоне 1911 клуб усиленно культивировал хоккей, хотя и без особого успеха, заняв за сезон четвёртое место после Униона, Яхт-Клуба и Сокольнического Клуба спорта. У первой хоккейной команды клуба числится лишь одна победа — над командой "Первого гимнастического общества «Сокол».

Британский клуб спорта находился под покровительством английского посла; в числе членов клуба находятся все московские официальные представители Англии, находящиеся в Москве: английский консул, пастор московской англиканской церкви и др.

Чрезвычайно оживлённы сношения клуба с петербургскими англичанами. Они ежегодно обмениваются спортивными встречами как по футболу, так и по хоккею.

Председателем клуба в настоящее время состоит Д,С. Годфрей, товарищем председателя г. Торнтон, секретарём — г. Пульман и казначеем — г. Белль.

Для внеспортивных встреч клубские англичане имеют отельный клуб тоже Британский, помещающийся в Национальной гостинице. Трудами энергичного секретаря этого клуба, г. Нэш, составлена довольно порядочная библиотека.

«Унион» 

Спортивное общество «Унион» — один из старейших футбольных клубов Москвы, созданный в 1908 году. Один из первых трёх учредителей Московской футбольной лиги. Являлся московским отделением немецкого клуба «Унион». Первый председатель клуба — биржевой маклер Миндер. Покровителем организации был землевладелец Чоколов, предоставивший на выгодных условиях 3 тысячи квадратных сажен земли. Базировался на собственном стадионе в Самарском переулке (позднее носившем названия «Профинтерн» и «Буревестник»; ныне на этом месте располагается спортивный комплекс «Олимпийский»).

Финалист розыгрыша Кубка Фульда 1914 года.

Впоследствии на базе клуба была создана команда ССТС (Союз Совторгслужащих), в 1931 году переименованная в СКиГ (Союз Кооперации и Госторговли). В дальнейшем на базе СКиГа была сформирована футбольная команда спортивного общества «Буревестник», игравшая в группе «А» чемпионата СССР 1938 года.

Замоскворецкий клуб спорта (ЗКС) 

«Замоскворецкий клуб спорта» (ЗКС) был создан в 1910 году англичанином Бенцем, ткацким мастером. Форма: двухцветные рубашки — половина чёрная, половина красная. Изначально базировался на Кузнецкой улице в Замоскворечье. В первую команду клуба вошли пять англичан и шесть русских футболистов: братья Филатовы, Антонов, Лебедев, Николаев и Валентин Сысоев.
В 1910 году клуб получает новую площадку на Большой Калужской улице напротив Нескучного сада. Утверждается устав, 11 апреля 1910 года происходит официальное открытие. На средства семьи Элисонов на поле уложили дёрн, построили ограждение, скамейки для зрителей, раздевалки для игроков. Уже в сезоне 1910-го года в клубе было пять команд, первая из которых принимала участие в розыгрыше Кубка Фульда. Всего в клубе состояло около 100 человек. Наиболее известные игроки ЗКС, участники сборной Москвы: Николаев, Василий Житарев, нападающий Валентин Сысоев, Пётр Исаков, защитник Сергей Сысоев, Филатов, Воздвиженский, Никитин, братья Романовы, Варенцов, Бабыкин.

Клуб дважды одерживал победы в Кубке Фульда (в 1914 и 1916 годах).

МКЛ 

Футбольная команда «Московского клуба лыжников» (МКЛ) была создана в 1910 году. Базировалась на площадке клуба в Петровском парке. Первые руководители Клуба — Булычев и Дубинин. В турнире группы «А» участвовала с 1911 года.

«Новогиреево» 

Посёлок Новогиреево появился в начале 20 века.
Хозяин усадьбы в Гиреево Иван Торлецкий выделил своему сыну Александру неподалёку от Старого Гиреева участок по случаю его совершеннолетия. Отсюда и пошло название дачного места Новогиреева.
На месте Новогиреева ранее был вековой лес и молодой хозяин (в будущем — отставной полковник) поручил рабочим обустроить дачное местечко, прорубив в лесу просеки. Так в Новогирееве стали появляться дачи. Старинная барская усадьба стала превращаться в современное подмосковное дачное место.
Заселять Новогиреево стали, начиная с 1905 года. Отличалось это дачное место от многих других подмосковных известных в то время мест, тем что посёлок был разбит на сеть широких проспектов, которые были освещены. Вдоль проспектов были обустроены водоотводные канавы. Были выстроены общие на посёлок водонапорная башня с электрическими часами, насосная станция, а также собственная небольшая электростанция на жидком топливе.
Таким образом, на будущих участках была возможность оборудовать все необходимые удобства: водопровод, электричество и даже телефон.
Строительные работы были проведены в кратчайший срок. Проложили сетку улиц, названных проспектами — Думским, Зелёным, Баронским, Еленинским, Екатерининским и т. д.
В общем, Новогиреево в 1905—1908 было «современной Барвихой».

Многие участки купили представители правления Московско-Казанской железной дороги, завода Дангауэра и Кайзера, фирмы «Гужон» и Кусковского химического завода. Из-за того, что около половины центральных участков были куплены сотрудниками различных германских фирм, новый посёлок в просторечии назвали «Немецким».
В 1908 году была открыта собственная платформа «Новогиреево» в 20-ти минутах езды на поезде от Москвы, располагавшаяся на окраине посёлка. Поезда на платформе, не в пример сегодняшнему времени, и тем более метро, останавливались на платформе раз 5-6 за день со значительными интервалами.
Важной достопримечательностью посёлка была конка (конная железная дорога), которая проходила по самому центру посёлка, что тоже являлось новшеством того времени.
Посёлок Новогиреево был первым распланированным и благоустроенным посёлком под Москвой.

В те времена — в период 1900—1910 именно в дачных местах летом стал зарождаться московский футбол. Товарищеские матчи играли Малаховка, Люберцы, Реутов, Мытищи, Немчиновка, Останкино, Даниловская мануфактура, Ильинское, Серебряный Бор, Измайлово, Расторгуево. Образовывались неофициальные летние лиги, в которых сильнейшими командами являлись, гремевшие на всю Москву и Подмосковье, Быково и Мамонтовка.

Естественно, в современнейшем дачном месте Новогиреево стала культивироваться новая современная игра — фут-болъ. В посёлке был поначалу отведён просто участок земли, потом это поле освящали, достраивали трибуны, административное здание и раздевалки.

Итак, как же начинал клуб Новогиреево.
19 июля 1909 года Новогиреево проиграло Униону. 2 августа 1909 был назначен матч-реванш (в то время не было турниров, а проводились отдельные матчи, и особой приметой являлось то, что проигравшая команда, уверенная в случайности проигрыша, сразу же после матча назначала победителям время на матч-реванш). 02.08 на поле Новогиреево, то есть через две недели, как тогда было принято в выходной день состоялся матч-реванш Новогиреево — Унион. Новогиреево опять проиграло (счета матчей пока что неизвестны). Поражения от Униона были неудивительны. Унион в то время уже был сильной московской клубной командой, базировавшийся в Самарском переулке (где сейчас стоит СК Олимпийский), а Новогиреево только начинало свои первые шаги в футболе. Причём Новогиреево в том году не являлось клубом, а являлось командой, в которую на лето собирались игроки из нескольких клубов, а порой даже и вовсе новички. Их объединяло место жительства — Новогиреево.
06.08.1909 — Новогиреево уступает на своём поле ещё одной дачной команде из Серебряного Бора −0:4.
Это все что пока известно по первому году (а возможно и не первому в футболе) о клубе Новогиреево.

Год 1910.
Весной команды начинают усиленно тренироваться и играть товарищеские матчи. В этом году клуб Новогиреево тоже играет весной, следовательно можно сделать вывод, что собирается команда не только на лето. Однако, она и в 1910 не представляет серьёзной угрозы для соперников.
24.05 — Новогиреево на своём поле уступает Униону 2:6, в этот день состоялось торжественное открытие оборудованной футбольной площадки — можно предположить, что именно с этого дня Новогиреево по-серьёзному начинает свои первые шаги в московском официальном футболе, 20.06 — уступает там же Мамонтовке 0:7, в этот день прошло освящение футбольного поля и закладка административного здания. И вот долгожданная победа над Унионом — 27.06 — опять же на своём поле в Новогиреево команда побеждает 3:1.
04.07 — Новогиреево едет в Орехово — к будущему неоднократному чемпиону Москвы и проигрывает 1:6. Через неделю в матче-реванше на своём поле Новогиреево снова уступает, но уже со счётом 0:1.

Осенью 1910 был разыгран первый официальный чемпионат Москвы. Новогиреевский Клуб Спорта попал не в группу А (к маститым и известным московским командам — СКС, КФС, ЗКС и ореховскому клубу КСО — чемпиону 1910—1913), а в группу Б — ко вторым командам СКС, Унион, ЗКС, а также к клубам МКЛ и Веге. Команда Новогиреево заняла последнее место, одержав одну победу и проиграв остальные матчи. Кого же обыграло Новоиреево? В первом круге Новогиреево одолело команду ЗКС-2 1:0. Из поражений были крупные: от МКЛ (первое место в группе) 4:9; от СКС-2 0:7; от Униона-2 2:6 и 0:9; от ЗКС-2 2:7. Разница мячей — 16:48. На поле Новогиреево состоялось 5 матчей.

Во втором чемпионате Москвы 1911 года серьёзно настроившись и укрепившись Новогиреево занимает первое место в классе Б, выиграно 8 матчей, 1 — вничью и 1 — поражение. Клуб проиграл один раз Сокольническому Кружку Лыжников 0:1, а крупные победы: над ОЛЛС — 8:0, над ИКС из Измайлово — 11:4, над ЧШКС (Чухлинка-Шереметево) — 9:0. Общая разница мячей — 47:13. На поле Новогиреево сыграно 6 матчей.
Чемпионат проводился осенью, а до этого летом была разыграна Лига Казанской Железной Дороги, где Новогиреево играло с такими сильными командами, как Подосинки — дачное место, основу составляли игроки Замоскворецкого Клуба Спорта; Люберцы (основа — игроки СКЛ); Малаховка (основа — игроки Униона), а также команды Томилино и Шереметево. Результаты летнего турнира пока неизвестны.

В 1912 году Новогиреевский Клуб дебютирует в классе А и занимает пятое место из семи, обойдя именитые Унион и Сокольнический Клуб Спорта. Из интересных результатов: два раза разгромные поражения от чемпиона из Орехово КСО — 0:7 и 1:8 и победа над СКС — 8:0. Всего клуб набрал 11 очков: 5 побед, 1 ничья и 6 поражений, разница мячей 27:35. По летнему дачному сезону 1912 года пока ничего неизвестно.

Год 1913 приносит первые серьёзные успехи Новогирееву. Летом клуб выигрывает Лигу Нижегородской Железной Дороги. Хотя, откровенно говоря, соперники в этой лиге были не чета составу участников Казанской Железной Дороги. В полуфинале Новогиреево обыграло Новое Косино 3:0, а в финале — Зелёный Хутор — 5:0.

Осенью в четвёртом чемпионате Москвы 1913 — Новогиреевский Клуб Спорта завоёвывает второе место после бессменного чемпиона тех лет КСО из Орехова. Отставание от КСО у остальных клубов было огромным. У КСО — 22 очка, у Новогиреева — 13. Клуб на финише обошёл на одно очко ЗКС и СКЛ (до последнего тура эти три клуба боролись за второе место). У Новогиреева — 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения, что говорит об упорном противостоянии с остальными клубами и серьёзном соперничестве в лиге. Это, конечно, не касалось чемпиона КСО, который 11 раз выиграл и всего один раз проиграл.

В 1914 году весна и лето не предвещали беды. Летом Новогиреево опять выиграло Нижегородскую Лигу. В финале была обыграна Салтыковка (счёт пока неизвестен). А в конце лета началась Первая Мировая Война — чемпионат Москвы был разыгран по кубковой системе — многие игроки ушли на фронт, чемпионом стал Замоскворецкий Клуб Спорта, на пути к первенству выиграв всего лишь 4 матча. Новогиреево в этом осеннем турнире не участвовало.

В 1915 году наступает эра Новогиреева. Клуб летом становится чемпионом Нижегородской Лиги, обыграв в финале Салтыковку 9:1, а осенью первенствует в чемпионате Москвы. За клуб в то время играют знаменитые братья Каннуниковы, Борис Чесноков и др. Новогиреево наконец-то обходит ореховский КСО, выиграв в пяти матчах и проиграв три. Правда, Новогиреево уступило второму призёру КСО аж дважды 0:2 и 1:6. Но ореховский клуб уже не представлял собой уж такой грозной силы, как в довоенное время, и сам проигрывал командам, которые заняли места ниже. Интересна также и разница мячей у чемпиона: 10:14 (правда, за счёт неявки ЗКС на матч можно считать, что 13:14, что все равно удивительно).

Год 1916. В который раз уже выиграна Нижегородская Лига (что неудивительно — соперники были слабые, а Новогиреево блистало в то время в Москве). В финале на этот раз было обыграно Никольское 7:1. Осенью в чемпионате Москвы Новогиреево всего лишь третье (5 побед, 5 поражений). Чемпион — ЗКС, второе место у Сокольнического Кружка Лыжников.

Год 1917. Впервые чемпионат Москвы стал разыгрываться ещё и весной (Кубок КФС-Коломяги) по кубковой системе. В 1/8 финале было повержено Баулино 8:0, но в четвертьфинале клуб уступил СКЛ 2:3. Летние результаты пока неизвестны. А осенью во второй раз Новогиреево празднует успех. На пять очков опередили Общество Физического Воспитания и на семь — КСО. Одержаны все победы, из которых 5 крупных сухих, разница мячей впечатляет — 39:3. Вообще, листая газеты 20-х годов 20-го века, в печати сквозила ностальгия по чемпионатам 17-19 годов. Не в последнюю очередь, очевидно, это было связано и с блестящими выступлениями Новогиреева в 1917 году.

И опять очередное потрясение меняет ситуацию на футбольных полях. После Октябрьской революции 1917 года дачи в Новогирееве были национализированы и превращены в коммунальные квартиры. Соответственно, это повлияло на то, что многие жители посёлка, а также игроки клуба стали уезжать из посёлка.

Но это происходило постепенно, а весной 1918 года клуб занимает второе место в Группе А (всего было две группы по 10 команд), вероятно по инерции, потому что наступала новая жизнь, многие устои разрушались, многие принципы менялись. Первое место в группе занял Спортивный Кружок Замоскворечья. А Новогиреево опередило СКЛ, хоть и набрало с ним одинаковое количество очков — 14 (то ли по лучшей разнице 46:7 против 34:17, то ли по результату личной встречи: Новогиреево — СКЛ 9:0, в любом случае — заслуженно). В полуфинале Новогиреево проиграло первому месту второй группы ЗКС 0:1, который и стал весенним чемпионом, обыграв КФС 2:1 в финале.

Осенью 1918 — у клуба 7-е место из восьми. Из клуба уходят лучшие игроки в поисках лучших условий. В 1917 ушёл Борис Чесноков, в 1918 уходит Павел Канунников.

Перед сезоном 1919 года клуб Новогиреево расформирован. Спустя 3 года не станет всех остальных клубов Московской Футбольной Лиги, возникнут новые принципы формирования клубов с новыми названиями, появятся Динамо, Красная Пресня и прочие.

Большой футбол ушёл из Новогиреева. В 1922 году в Третьей Группе Класса В ещё играла команда Выстрел из Новогиреева — но масштабы уже были несравнимы.

Что касается стадиона в Новогирееве — достоверно пока неизвестно, где находился он в 10-20-е годы, но в 40-50-е — был стадион на нынешней улице Новогиреевская, 45.

В 1960 году посёлок Новогиреево и окружающая местность вошли в состав Москвы при расширении её границ. Посёлок снесли в 1965—1970 годах, на его месте заново построили современный жилой массив, сохранив при этом сетку улиц, образованную проспектами Новогиреева.

В настоящее время небольшой стадион находится на Федеративном проспекте, где играют любительские клубы.

СКЛ 

«Сокольнический кружок лыжников» (СКЛ) — футбольная команда клуба была создана в 1910 году

Победитель весеннего турнира на Кубок «КФС-Коломяги» 1917 года.

РГО «Сокол» 

Дата основания футбольной команды «Русского гимнастического общества» (одного из старейших спортивных обществ России) не позднее 1897 г., когда газета «Русское слово» (30 июля 1897 г.) дала заметку о том событии. Так же была сыграна товарищеская игра между ФК РГО «Сокол» и сборной Чешского Сокола, сама игра была сыграна в июне 1909 года. Само общество основано основано — 4 мая 1883 года на основе открытого в 1881 году в доме Редлиха на Страстном бульваре (дом 12) частного зала для занятий гимнастикой.

В ноябре 1921 года группа энтузиастов во главе с И. Артемьевым, П.Артемьевым Н. Старостиным и К. Квашининым получила разрешение на слом нескольких заброшенных домов в районе Пресненской заставы для последующего строительства здесь стадиона. Для сбора средств были организованы концерты. Весной 1922 году были готовы трибуны, ограды, раздевалки и само поле. Параллельно происходит переименование старейшего в Москве физкультурно-спортивного общества: «Русского Гимнастического Общества» (РГО «Сокол»). Сначала, в споре который произошёл в марте 1922 года, И.Артемьев, пришедший из К. Ф. С. (Кружок футболистов «Сокольники») призывал назвать команду «Красная Пресня». Но многочисленные перешедшие в него спортсмены, в том числе и футболисты РГО «Сокол» были категорически против, доказывая, что у РГО много заслуг, традиций и опыта, и именно название РГО «Сокол» необходимо взять и далее на вооружение. И в конце концов остановились именно на компромиссном варианте — «Московский кружок спорта Краснопресненского района» («МКС»), но уже через год клуб был переименован в «Красную Пресню», как и предлагалось изначально Артемьевым. До 1935 года команда выступала под названиями «Красная Пресня», «Пищевики» и «Промкооперация». С 14 ноября 1934 года — «Спартак».

19 апреля 1935 года на базе футбольной команды было создано добровольное спортивное общество работников кооперации. Название «Спартак» для этого общества, а также для его футбольной команды было предложено Николаем Старостиным в честь предводителя восставших римских рабов, как символа борьбы за свободу.

ОЛЛС 

Футбольная команда «Общества любителей лыжного спорта» (ОЛЛС) (основано в 1901 году) была организована в 1910 году. Три команды клуба впервые приняли участие в чемпионате Москвы в классе «Б». 14 (27) августа 1911 года был сыгран первый официальный матч команды ОЛЛС с клубом «Вега». Матч закончился победой футболистов ОЛЛС со счётом 6:2. В 1916 году команда завоевала первое место в Казанской лиге (первенстве команд, располагавшихся в дачных местностях вдоль Казанской железной дороги) и вышла в класс «А» чемпионата Москвы, где выступала до 1922 года.

Команда проводила матчи на стадионе, располагавшемся на 4-й Лучевой просеке в Сокольниках. Игроки клуба традиционно выступали в тёмно-синих футболках и белых трусах.

В 1921 году в осеннем первенстве Москвы (Кубке Фульда) чемпион определялся в «золотом матче», в котором принимали участие команды ОЛЛС и КФС. Команда КФС выиграла со счётом 6:0. В сезоне 1922 года футболисты ОЛЛС выиграли весенний чемпионат Москвы и заняли второе место в осеннем. В том же году ОЛЛС выиграло «Кубок КФС — Коломяги», в финале которого по регламенту встречались победители первой и второй лиг московского чемпионата, и «Кубок Тосмена», в котором встречались чемпионы Москвы и Петрограда.

ЧШКС 

Чухлинка-Шереметьевский кружок спорта (ЧШКС) — футбольный клуб, участник турниров 1914 года (1/4 финала) и 1916 года (5 место).

Печатный орган 
Печатным органом Московской футбольной лиги являлся журнал «К спорту!», издававшийся в 1911—1917 годах.

См. также 
 Кубок Вашке — турнир для вторых команд МФЛ.
 Кубок Мусси — турнир для команд МФЛ в классе Б.
 Санкт-Петербургская футбол-лига
 Чемпионат Москвы по футболу — преемник Московской футбольной лиги.
 Московские футбольные дерби

Примечания

Источники

Литература 
 

Футбольные соревнования в Москве
Организации Москвы
Футбол в Москве